Kunkel von Löwenstern oder Kunkell von Löwenstern ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Kunckel von Löwenstern (um 1630–1703), deutscher Alchimist und Glasmacher, siehe Johannes Kunckel
 Johann Franz Kunckell von Löwenstern (1739–1814), deutscher Verwaltungsjurist, siehe Johann Franz Kunckell